Георги Стаматов е възможно да се използва за:
 Георги Стаматов – български писател роден в Бесарабия.
 Георги Стаматов – български актьор, режисьор и педагог.